

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Ostra Górka - część miasta Kielce
 Ostra Górka - część wsi Zastawki w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Ostra Górka - część wsi Kwaśniów Dolny w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze 
 Ostra Górka – osada w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Ostra Górka - część wsi Kobylniki w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Skalbmierz
 Ostra Górka - część wsi Zajączków w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Ostra Górka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

Obiekty geograficzne 
 Ostra Górka – wzgórze w gminie Pieniężno, powiecie braniewskim, województwie warmińsko-mazurskim
 Ostra Górka – wzgórze w gminie Nowa Dęba, powiecie tarnobrzeskim, województwie podkarpackim
 Ostra Górka – wzgórze w gminie Olsztyn, powiecie częstochowskim, województwie śląskim
 ponad 10 innych obiektów

Inne 
 Ostra Górka – dzielnica Sosnowiec

Zobacz też 
 Ostra, Ostra Góra